L'himne nacional d'Ucraïna (, ), que porta per títol «La glòria d'Ucraïna no ha mort encara, ni la seva llibertat», o en format escurçat, «d'Ucraïna encara no ha mort...» (, AFI: [], transcrit: Sxe ne vmerla Ukraïny i slava, i volya; literalment: «d'Ucraïna encara no ha mort la glòria, ni la seva llibertat»), és un dels principals símbols estatals d'Ucraïna, junt amb la bandera i l'escut.

La música es va fer oficial de nou com a himne nacional d'Ucraïna el 1992 (; i amb la lletra actual a partir del 2003 (. Abans de la seva readoptació com a himne nacional, va tenir lloc un concurs entre tres cançons patriòtiques, una de les quals era Za Ukrainu de Mykola Voronyi.

La lletra està formada per una primera estrofa original, lleugerament modificada, del poema patriòtic escrit en 1862 per Pavló Txubinski, un etnògraf prominent de la capital d'Ucraïna, Kíev, i està influenciada per les paraules i temes de l'himne nacional de Polònia, Mazurek Dąbrowskiego. El 1863, Mikhailo Verbitski, un compositor ucraïnès occidental i sacerdot grecocatòlic compongué la música per acompanyar el text de Txubynskyi. La primera interpretació coral de la peça es produí al Teatre d'Ucraïna a Lviv, el 1864. La cançó fou el primer himne nacional de la República Popular d'Ucraïna (1917-1921), de la Ucraïna Transcarpàtica (1919-1945) i posteriorment, de la Ucraïna post-soviètica (a partir del 1992).

República Popular d'Ucraïna 
El 1917, Sxe ne vmerla Ukraïna (Ucraïna no ha mort encara) esdevingué l'himne de l'efímera República Popular d'Ucraïna. Tanmateix, el 1920, fou prohibida pel nou règim soviètic.

Lletra abans del 2003 

La lletra de l'himne nacional d'Ucraïna és lleugerament similar als himnes del Iugoslàvia, Polònia, i Israel.

Lletra original 
Versió original publicada el 1863 (noteu l'ortografia arcaica)

Ucraïna independent 
Sxe ne vmerla Ukraïna fou cantat com l'himne nacional de facto en la investidura del primer President Leonid Kravtxuk el 5 de desembre, de 1991.

L'article 20 de la Constitució d'Ucraïna (28 de juny de 1996) designa la música de Verbitski com el tema de l'himne nacional:

 que L'Himne Estatal d'Ucraïna és l'himne nacional amb música de M. Verbitski, amb paraules que són confirmades per la llei adoptadaa per no menys de dos terços de la composició constitucional de la Rada Suprema d'Ucraïna.

Lletra actual 
El 6 de març, de 2003, la Rada Suprema (parlament) d'Ucraïna adoptà el següent text, que modificava lleugerament la primera estrofa de les paraules originals de Txubinski. En comptes de manifestar "Ucraïna no ha mort encara, ni la seva glòria, ni la seva llibertat", el concepte d'Ucraïna com a nació fou suprimit: la primera estrofa comença així: "La glòria d'Ucraïna no ha mort encara, ni la seva llibertat". No obstant això, encara hi ha ha gent que continua cantant la lletra original.

Vegeu també 
 Mazurek Dąbrowskiego

Referències

Enllaços externs 
 Informació i recursos a Shche ne Vmerla Ukraina
 Sxe ne vmerla Ukraïna en MP3. 
 Constitució d'Ucraïna, Capítol 1, Principis Generals - L'article 20 d'aquest capítol tracta sobre els símbols nacionals. Aquest lloc web, que forma part de la pàgina web oficial de la Rada Suprema, inclou una versió de l'himne que utilitza la lletra anterior al 2003

Himnes nacionals
Música d'Ucraïna